Larisch von Moennich ist der Familienname folgender Personen aus dem schlesischen Adelsgeschlecht Larisch von Moennich:

 Heinrich Larisch von Moennich (1850–1918), österreichischer Graf, Industrieller und Politiker
 Johann Larisch von Moennich (1821–1884), österreichischer Graf, Großgrundbesitzer und Politiker
 Marie Louise Gräfin von Larisch-Moennich (1858–1940), Nichte von Kaiserin Elisabeth von Österreich, siehe Marie Louise von Larisch-Wallersee